Peñuelas puede referirse a:

Lugares 
En Chile
 Peñuelas, localidad de la comuna de Coquimbo, en la provincia de Elqui.
 Peñuelas, lago de la región de Valparaíso.
 Reserva Nacional Lago Peñuelas 

En España
 Peñuelas, localidad del municipio de Láchar, en la provincia de Granada.
 Las Peñuelas, localidad del municipio de Picón, en la provincia de Ciudad Real.
 Camino de las Peñuelas, localidad del municipio de Perales de Tajuña, en la provincia de Madrid.
 Peñuelas, plaza del barrio de Arganzuela, en la ciudad de Madrid.
 Las Peñuelas, antigua estación ferroviaria perteneciente a la Compañía del Norte.

En México
 Peñuelas, localidad del municipio de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato.

En Puerto Rico
 Peñuelas, municipio.

Otros 
 Batalla de Peñuelas (1860), batalla librada en el estado de Zacatecas durante la Guerra de Reforma, en México.